Mesquita de al-Azhar — mesquita histórica do Cairo Egito

Universidade de al-Azhar — universidade anexa à mesquita homónima

Desambiguações de construções